Number Ones – raccolta di Michael Jackson del 2003
 Number Ones – raccolta dei Bee Gees del 2004
 Number Ones – raccolta degli ABBA del 2006
 Number Ones – raccolta di Janet Jackson del 2009